Мировой Октябрь — посёлок в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География 
В Мировом Октябре две улицы: Луговая и Советская.

Население

Примечания 
}

Населённые пункты Борисоглебского городского округа